Yerba de culebra puede referirse a:

 el nombre común de la planta Abelmoschus esculentus;
 el nombre común de la planta Phytolacca icosandra; o
 el nombre común de la planta '''''Phytolacca rivinoides.